

Achternaam 
 Alfred von Hölder (1835-1915), Kommerzialrat, hof- en universitair boekhandelaar
 Eduard Hölder (1847-1911), Duits advocaat
 Egon Hölder (1927-2007), voorzitter van het Statistisches Bundesamt
 Ernst Hölder (1901-1990), Duits wiskundige
 Helmut Hölder (1915), Duits paleontoloog
 Hermann Hölder (1819-1906), Duits antropoloog en natuurbeschermer
 Julius Hölder (1819-1887), Duits jurist en politicus
 Otto Hölder (1859-1937), Duits wiskundige

Wiskunde 
 Ongelijkheid van Hölder
 Hölder-continuïteit
 Stelling van Hölder
 Wortelgemiddelde, ook wel Höldergemiddelde genoemd

Zie ook 
 Holder
 Hölderlin